Соревнования в женском фристайле в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 17 февраля в сноу-парке «Феникс». В Пхёнчхане выступили 23 спортсменки из 12 стран. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в слоупстайле во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первой олимпийской чемпионкой стала канадская фристайлистка Дара Хауэлл. На этот раз Хауэлл не сумела выйти в финал.

Золото завоевала 27-летняя швейцарка Сара Хёффлин, которая показала свой лучший результат в третьей попытке финала.

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года Эмма Дальстрём, которая показала лучший результат в квалификации, в финале заняла только 11-е место.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 23 фристайлистки. Каждая из спортсменок выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлисток.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлисток. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр, каждая из спортсменок выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 125 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)